Muhàmmad ibn Llop ibn Muhàmmad (?-929) fou l'últim membre rellevant de la dinastia dels Banu Qassi. El seu pare era el qui fou valí de Lleida Llop ibn Muhàmmad ibn Llop fins que fou assassinat el 907. Va conquerir els castells de Montsó, Balaguer (919), Barbastre, un lloc de nom Agira que podria ser Àger. El 922 va recuperar Lleida i continuà l'expansió per Montmagastre i Calassanç. Però el 927 va acabar sent foragitat de la ciutat i també de Balaguer. Finalment fou assassinat el 929 pel comte de Pallars, qui l'havia convidat i acollit a casa seva.

Referències 

Banu Qassi
Militars andalusins
Militars àrabs